Follo kan syfta på:
 Follo – ett område i Viken fylke, sydost om Oslo
 Follo, La Spezia  – en kommun i Italien